

Persone 

 Husain Ali Ahmed Abdulla – calciatore bahreinita
 Mahmood Abdulla – calciatore bahreinita
 Munther Abdulla – ex calciatore emiratino
 Mutaz Abdulla – calciatore emiratino
 Salem Abdulla – calciatore emiratino
 Salim Abdulla – calciatore emiratino
 Xhelil Abdulla – calciatore macedone

Altro 
 22638 Abdulla – asteroide
 Abdulla – variante del nome proprio di persona arabo Abd Allah